es un nombre común en Japón. Puede hacer referencia a:

Lugares 
Chitose (Hokkaidō), una ciudad de la isla de Hokkaidō.
Río Chitose, un río de la isla de Hokkaidō.
Chitose (Ōita), una pequeña población del Distrito de Ōno, en la Prefectura de Ōita.

Aviación 
Nuevo Aeropuerto de Chitose, que sirve al área metropolitana de Sapporo.
Base Aérea de Chitose, base militar de la JSDF ubicada en Chitose, Hokkaidō.

Buques 
Chitose, un crucero protegido de la Armada Imperial Japonesa.
Chitose, un portahidros y luego portaaviones de la Armada Imperial Japonesa.
Chitose (DE-220), un destructor de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón.

Otros 
Chitose Karasuma, personaje de la serie animada Galaxy Angel.
Chitose Hajime, una cantante de J-Pop.
Chitose Tsuyoshi, fundador del Chito-ryu karate.